Agustín Pedro Justo Rolón – politico argentino
 Carlos Rolón – calciatore paraguaiano
 Clemente Rolón – ex calciatore paraguaiano
 Esteban Rolón – calciatore argentino
 Francisco Javier Arce Rolón – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano
 Kevin Rolón – calciatore uruguaiano
 Leonardo Rolón – calciatore argentino
 Marcelo Rolón – calciatore paraguaiano
 Maxi Rolón – calciatore argentino
 Raimundo Rolón – politico paraguaiano